

Codici 
 ilb – codice ISO 639-3 della lingua ila

Sport 
 ILB – abbreviazione di inside linebacker, ruolo del football americano